distretto di Şarköy – uno dei distretti della provincia di Tekirdağ, in Turchia
 Şarköy –  villaggio del distretto di Bartın nella provincia di Bartın in Turchia
 Şarköy – località della Turchia, capoluogo del distretto di Şarköy